

Filmy 
 Broken English – nowozelandzki melodramat filmowy 1996 roku, reż. Gregor Nicholas
 Broken English (polski tytuł: Szukając miłości) – amerykańska filmowa komedia romantyczna z 2007 roku, reż. Zoe R. Cassavetes

Muzyka 
 Broken English – album Marianne Faithfull wydany w 1979 roku